Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 67e régiment d'artillerie
 67e régiment d'infanterie
 67e régiment d'infanterie territoriale

  d'infanterie ( d'infanterie magdebourgeois)

Homonymie d'unités militaires